

Patronymes 

 Antonio Cabrini (né en 1957), était un footballeur italien.
 Françoise-Xavière Cabrini (1850-1917) est une religieuse et une sainte italienne.
 Gabrielle Cabrini, écrivaine et traductrice française du .

École 
 Le Cabrini College est un établissement d'enseignement supérieur catholique de la ville de Radnor Township, dans l'agglomération de Philadelphie en Pennsylvanie (États-Unis).
Un établissement catholique existe aussi en France à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis).

Patronyme italien